Termín meniskus (z řec. půlměsíc) má více významů:

 Meniskus (anatomie) – chrupavčitý disk, který vyrovnává nestejné zakřivení stehenní a holenní kosti v kolenním kloubu
 Meniskus (kapilární jev) – zakřivení hladiny kapaliny v důsledku interakce se stěnou nádoby
 Meniskus (optika) – čočka, jejíž obě strany jsou vybroušeny jako část kulové nebo jiné rotační plochy